Batang Merangin (plaats), een plaats in Indonesië
Batang Merangin (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië